Ерво́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Пуатьє, 65 км на північний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року до Ерво приєднали колишній муніципалітет Тессоньєр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1410 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3035,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Ерво 
 [ Розташування муніципалітету Ерво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр